Iaz oder Iazu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Iaz (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Iaz (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Iaz (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Iaz (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Iaz (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 Iazu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Iazu (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Iazu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Iazu Nou, Dorf im Kreis Iași
 Iazu Vechi, Dorf im Kreis Iași